La princesa Margarita de Grecia y Dinamarca (nacida en Atenas, Reino de Grecia, 18 de abril de 1905 - Langenburg, Alemania, 24 de abril de 1981) fue una princesa de Grecia y Dinamarca y miembro de la familia real griega desde su nacimiento, cómo la primogénita de los príncipes Andrés de Grecia y Alicia de Battenberg, hasta su muerte. Por matrimonio de  fue también princesa hereditaria, posteriormente princesa y luego viuda de Hohenlohe-Langenburg.

Familia 

Fue hermana del príncipe Felipe, Duque de Edimburgo, anteriormente príncipe Felipe de Grecia y Dinamarca, el marido de la difunta reina Isabel II del Reino Unido. También tenía tres hermanas: Teodora, Margravina de Baden; Cecilia, Gran Duquesa Hereditaria de Hesse y del Rin; y Sofía, Princesa Jorge de Hannover. Por cuestiones políticas la familia se vio forzada a abandonar Grecia y vivir en el exilio.

Matrimonio y familia 

Margarita se casó con Gottfried Hermann, Príncipe de Hohenlohe-Langenburg el 20 de abril de 1931 en Langenburg, Baden-Wurtemberg, Alemania. Gottfried era el hijo mayor de Ernesto II, Príncipe de Hohenlohe-Langenburg y su esposa la princesa Alejandra. La princesa Alejandra era nieta de la reina Victoria y el príncipe Alberto, por ser hija de su segundo hijo, Alfredo, Duque de Sajonia-Coburgo-Gotha y Duque de Edimburgo y su esposa María Aleksándrovna Románova, Gran Duquesa de Rusia, una de las hijas del zar Alejandro II de Rusia y la princesa María de Hesse-Darmstadt. Tanto Margarita como Gottfried, tenían como antepasados comunes a la Reina Victoria y el Zar Nicolás I de Rusia. Por el lado británico, Gottfried era primo segundo de la madre de Margarita. Por el lado ruso, ellos eran primos terceros.

La pareja tuvo seis hijos:

 Una hija nacida muerta el 2 de diciembre de 1933. 
 SAS Príncipe Crato Alejandro Ernesto Luis Jorge Emico, IX Príncipe de Hohenlohe-Langenburg (25 de junio de 1935 - 16 de marzo de 2004). 
 SAS Princesa Beatriz Alicia María Melita Margarita de Hohenlohe-Langenburg (10 de junio de 1936 - 15 de noviembre de 1997).
 SAS Príncipe Jorge Andrés Enrique de Hohenlohe-Langenburg (n. 24 de noviembre de 1938 - 28 de octubre de 2021 ). 
 SAS Príncipe Ruperto Sigismundo Felipe Ernesto de Hohenlohe-Langenburg (7 de abril de 1944 - 8 de abril de 1978). 
 SAS Príncipe Alberto Wolfgang Cristóbal de Hohenlohe-Langenburg (7 de abril de 1944 - 23 de abril de 1992).

Sus cuatro hijos mayores nacieron en Schwäbisch Hall, mientras que los dos menores, gemelos, nacieron en Langenburg.

Fallecimiento 

Margarita murió el 24 de abril de 1981 en Langenburg, Alemania Occidental. Ella sobrevivió a su marido 21 años.

Títulos, tratamientos y órdenes

Títulos y tratamientos 
 18 de abril de 1905- 11 de mayo de 1931: Su alteza real la princesa Margarita de Grecia y Dinamarca.
 11 de mayo de 1931-1950: Su alteza real la princesa hereditaria de Hohenlohe-Langenburg.
 1950-1960: Su alteza real la princesa de Hohenlohe-Langenburg.
 1960-1981: Su alteza real la princesa viuda de Hohenlohe-Langenburg o también: Su alteza real Margarita, Princesa de Hohenlohe-Langenburg .

Margarita mantuvo toda su vida su tratamiento protocolario de nacimiento: Su Alteza Real, por ser de mayor rango que el de Su Alteza Serenísima que le correspondía por matrimonio.

Órdenes

Reino de Grecia
 Dama Gran Cruz de la Orden de las Santas Olga y Sofía.
Decorada con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia. (1963)

Extranjeras 
 Dama Gran Cruz de la Orden del Fénix (Casa de Hohenlohe).
 Medalla Conmemorativa de la Coronación de Isabel II (Reino Unido, 02/06/1953).

Ancestros

Sucesión

Referencias

Bibliografía 

 Eilers, Marlene A. Queen Victoria's Descendants. Baltimore, Maryland: Genealogical Publishing Co. 1987. ISBN 91-630-5964-9

Princesas de Hohenlohe-Langenburg
Nobles de Alemania del siglo XX
Damas grandes cruces de la Orden de las Santas Olga y Sofía
Alemanas del siglo XX
Nacidos en Corfú
Decorados con la Insignia conmemorativa del Centenario de la Casa Real de Grecia
Princesas de Grecia de Grecia del siglo XX de la casa de Glücksburg